Această pagină conține Guvernatorii Generali ai Canadei din perioada Canadei de Sus, respectiv a Canadei de Jos, 1760 - 1867, perioada în care Canada a fost o sumă de colonii britanice. 

   Înapoi la pagina Guvernatorul General al Canadei

Guvernatori Generali numiți de Regele George al III-lea  

  1760 - 1763  --  Jeffrey Amherst 
  1764 - 1768  --  James Murray 
  1768 - 1778  --  Guy Carleton 
  1778 - 1786  --  Frederick Haldimand  
  1786 - 1796  --  Guy Carleton 
  1796 - 1807  --  Robert Prescott 
  1807 - 1811  --  James Craig 
  1812 - 1815  --  George Prevost 
  1816 - 1818  --  John Coape Sherbrooke 
  1818 - 1819  --  Charles Lennox

A existat doar un singur Guvernator General numit de Regele George al IV-lea 

  1820 - 1828  --  George Ramsay

A existat doar un singur Guvernator General numit de Regele William al IV-lea  

  1830 - 1835  --  Matthew Whitworth

Guvernatori Generali numiți de Regina Victoria  

  1835 - 1838  --  Archibald Acheson 
  1838 - 1840  --  John George Lambton 
  1840 - 1841  --  Charles Poulett Thomson 
  1842 - 1843  --  Charles Bagot 
  1843 - 1845  --  Charles Metcalfe 	
  1846 - 1847  --  Charles Murray 
  1847 - 1854  --  James Bruce 
  1854 - 1861  --  Edmund Walker Head 
  1861 - 1867  --  Charles Stanley Monck 

  Înapoi la pagina Guvernatorul General al Canadei

Canada
Guvernatori coloniali
! 02
Istoria Canadei
Istoria colonială a Angliei
! 02
Canada, Guvernatori 02